Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 2003 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Joan Balcells (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Ricardo Mello (ultimo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Qualificato)
 Iván Miranda (Qualificato)
 Filippo Volandri (Qualificato)

Qualificati 

 Nicolas Coutelot
 Iván Miranda

 Rubén Ramírez Hidalgo
 Filippo Volandri

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2003